Szerbia
 Zasavica I, település
 Zasavica II, település